Josefa – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Giuseppa
649 Josefa – asteroide della fascia principale
Villa Josefa – villa del comune spagnolo di Arenys de Munt